Trona (església), plataforma elevada que hi ha les esglésies per fer des d'allí les prèdiques o les lectures de la Bíblia
 Trona (mineral), mineral de la classe dels carbonats
 Toponímia:
 Era Trona, muntanya entre els municipis d'Arres i Bossòst (Vall d'Aran)
 Trona de Comerma, muntanya al municipi de Santa Maria de Besora (Osona)
 La Trona (Castelldans), muntanya a Castelldans (les Garrigues)
 Trona (Califòrnia), població californiana al comtat d'Inyo 
 Trona (comtat de San Bernardino), població californiana al comtat de San Bernardino
 La Trona (Marfà), muntanya a cavall dels municipis de Castellcir i Castellterçol, Vallès Oriental